Frankrike är uppdelat i 101 departement som i sin tur är uppdelade i 342 arrondissement. Varje arrondissement har en huvudort eller arrondissementshuvudstad, sous-préfecture. Arrondissmenten är i sin tur uppdelade i kantoner, cantons, som i sin tur är uppdelade i kommuner, communes. 

I städerna Paris, Lyon och Marseille har arrondissements närmast en administrativ status som motsvaras av communes i övriga landet.

Detta är en lista över arrondissement i Frankrike år 2003:

Se även 
 Frankrikes administrativa uppdelning